ANSSI est le sigle en France de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.  

Anssi est un prénom finlandais, porté par exemple par ces Finlandais : 
 Anssi Karttunen (né en 1960), violoncelliste ; 
 Anssi Kippo (né en 1976), producteur de musique ; 
Anssi Koivuranta (né en 1988), skieur de combiné nordique, puis spécialisé dans le saut à ski ; 
 Anssi Salmela (né en 1984), joueur de hockey sur glace ; 
 Anssi Tieranta (né en 1985), joueur de hockey sur glace ; 
 Anssi Vesanen (né en 1980), joueur  de volley-ball.

Paronymie 
 ANSI est le sigle de l'American National Standards Institute. 

Prénom finlandais
Prénom masculin